Karakhtia este un gen de animale preistorice care au trăit acum 555 de milioane de ani. Există doar specia Karakhtia nessovi. Animalul a fost descopeit in 2004 de Andrey Ivantsov. Fosile de K. nessovi au fost comparate cu Haootia quadriformis, în sensul că arată asemănătuare.

Note

Animale preistorice
Fosile